Маза́ев (Маза́ева) — русская фамилия.

Мазаев 
 
 Мазаев, Аркадий Николаевич (1900—1987) — советский композитор.
 Мазаев, Владимир Михайлович (1933—2015) — советский и российский писатель, прозаик.
 Мазаев, Гавриил Иванович (1858—1937) — русский пресвитер, миссионер.
 Мазаев, Дей Иванович (1855—1922) — российский религиозный деятель, председатель Союза баптистов России (1888—1920).
 Мазаев, Кирилл Михайлович (род. 1971) — российский теннисист и судья.
 Мазаев, Маташ Хамзатханович (1908—1942) — советский танкист, командир батальона.
 
 Мазаев, Муса Султанович (род. 1977) — российский футболист.
 Мазаев, Павел Николаевич (1902—1995) — советский рентгенолог.
 Мазаев, Сергей Владимирович (род. 1959) — советский и российский актёр, музыкант, певец.

Мазаева 
 Мазаева, Наталия Александровна (1941—2022) — советская и российская учёная.
 Мазаева, Нина Яковлевна (1921—2022) — советская и российская актриса.

См. также 
 Маза
 Мазаник